Александр Сердюк
 Сердюк, Александр Александрович (Лесь Сердюк; 1940—2010) — украинский актёр.
 Сердюк, Александр Алексеевич (род. 1978) — украинский стрелок из лука.
 Сердюк, Александр Иванович (1900—1988) — советский театральный актёр и режиссёр.
 Сердюк, Александр Калинович — советский инженер-конструктор.
 Сердюк, Александр Петрович (1906—1965) — советский футболист.